Bürgerbüro steht für:
 Bürgerbüro, andere Bezeichnung für ein Bürgeramt
 Bürgerbüro (Verein), Verein ostdeutscher Bürgerrechtler
 Bürgerbüro Stadtentwicklung Hannover